Захарково — деревня в Чеховском районе Московской области, в составе муниципального образования сельское поселение Стремиловское (до 28 февраля 2005 года входила в состав Стремиловского сельского округа).

Население

География 
Захарково расположено примерно в 15 км на северо-запад от Чехова, на запруженной реке Бобровке (правый приток реки Лопасни), высота центра деревни над уровнем моря — 172 м. На 2016 год в Захарково зарегистрированы 1 улица — Центральная и 1 садовое товарищество.

Примечания 

Населённые пункты городского округа Чехов